Университет Халеба — университет в сирийском городе Халеб.

Он был основан в 1958 году объединением строительного факультета Университета Дамаска и новосозданного аграрного факультета. Первым ректором университета в 1960 году стал Тауфик аль-Мунджид. В настоящее время должность ректора занимает Нидаль Шахата.

Теракт 

Во время гражданской войны университет оказался в ряду тех объектов Алеппо, которые пострадали от многочисленных атак террористов. В университетских кампусах, помимо студентов, были размещены потерявшие кров и имущество городские жители. Спасаясь от боевых действий, они нашли убежище на территории учебного заведения, которое находилось на территории, находящейся под контролем правительства. По версии сирийских властей, 15 января 2013 года террористами были выпущены две реактивные ракеты, которые попали в здание университета. В свою очередь, вооружённая оппозиция утверждала, что правительственные силы по ошибке нанесли авиаудар по зданию университета. В результате чудовищного взрыва погибло 82 человека, а около 160 получили ранения.

1958 год в Сирии
Университеты Сирии
Высшие учебные заведения Алеппо